СВУ — аббревиатура, означающая:

 Сваевдавливающая установка
 Снайперская винтовка укороченная
 Суворовское военное училище
 Самодельное взрывное устройство
 Сухопутные войска Украины